Leoš Friedl – ex tennista ceco
 Marco Friedl – calciatore austriaco
 René Friedl – ex slittinista tedesco